Daniel Rodríguez oder Daniel Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Daniel Rodriguez (Sänger) (* 1964), US-amerikanischer Sänger (Tenor) 
 Daniel Rodríguez (Fußballspieler) (* 1965), uruguayischer Fußballspieler 
 Daniel Rodríguez (Baseballspieler) (* 1984), mexikanischer Baseballspieler
 Daniel Rodríguez (Leichtathlet, 1995) (* 1995), spanischer Leichtathlet 
 Daniel Rodríguez (Leichtathlet, 1997) (* 1997), spanischer Leichtathlet